Алексей Юрьевич Карпов () — российский историк, обществовед и культуролог. Специалист по истории Древней Руси. Редактор издательства «Молодая гвардия». Член Союза писателей России.

Биография 
Родился 5 мая 1960 года в Москве.

В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. Около 5 лет работал учителем истории и обществоведения в средней школе.

В 1987 году устроился редактором в издательство «Молодая гвардия». Начал печататься с 1990 года.

Получил известность благодаря так называемой «православной трилогии», куда входят книги о княгине Ольге, Ярославе Мудром и Владимире Святом.

В настоящее время живёт и работает в Москве.

Труды 
Написал более 100 исторических работ, включая жизнеописания князей домонгольской Руси, охватывающих три с половиной века русской истории.

 Книги

Награды 
 «Александр Невский» (2005) — за книгу «Великий князь Александр Невский»;
 Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2014) — за книгу «Великий князь Александр Невский»;
 Лауреат IX конкурса «Просвещение через книгу» (2014) — диплом I степени в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга» за книгу «Андрей Боголюбский»;
 Патриаршая литературная премия (2016) — «за значительный вклад в развитие русской литературы».

Примечания

Литература 

 Рецензии
 
 Фроянов И. Я. Нашествие на русскую историю. — СПб. : Русская коллекция, 2020. — 1088 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-00067-019-4

Ссылки 

 Молодая гвардия.ру
 Алексей Карпов — Патриаршая премия
 Алексей Карпов — титулы, награды и премии

Члены Союза писателей России
Педагоги СССР
Редакторы СССР
Редакторы России
Биографы
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники МПГУ‎